Velika nagrada Brazilije 2015 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 15. novembra 2015 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:11,746
| 1:12,213
| 1:11,282
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1,11,682
| 1:11,665
| 1:11,360
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
|align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:12,240
| 1:11,928
| 1:11,804
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:12,934
| 1:12,374
| 1:12,085
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:12,185
| 1:12,243
| 1:12,144
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:12,595
| 1:12,485
| 1,12,265
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:12,730
| 1:12,527
| 1:12,322
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:12,980
| 1:12,858
| 1:12,415
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:12,639
| 1:12,825
| 1:12,417
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:12,824
| 1,12,712
| 1,12,739
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:13,111
| 1:12,989
| 
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:13,267
| 1,13,045
| 
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:13,140
| 1:13,147
|
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:13,346
| 1:13,233
|
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:13,056
| 1,13,913
|
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:13,385
|
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:13,425
| 
| 
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center" | 53
|  Alexander Rossi
| Marussia-Ferrari
| 1:16,151
| 
| 
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:16,283
| 
| 
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| —
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| brez časa
| 
| 
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
|align="center"|6 
| Nico Rosberg
|Mercedes
|71
|1:31:09,090
|1
|align="center"|25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
|align="center"|44 
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
| +7,756
|2
|align="center"|18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
|align="center"|5 
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|71
| +14,244
|3 
|align="center"|15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
|align="center"|7  
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|71 
| +47,543
|4
|align="center"|12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|70
| +1 krog
|7
|align="center"|10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|70
| +1 krog
|5
|align="center"|8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Red Bull-Renault
|70
| +1 krog
|6
|align="center"|6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Lotus-Mercedes
|70
| +1 krog
|14
|align="center"|4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
|align="center"|33 
| Max Verstappen
|Toro Rosso-Renault
|70 
| +1 krog
|9
|align="center"|2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
|align="center"|13
| Pastor Maldonado
|Lotus-Mercedes
|70 
| +1 krog
|15
|align="center"|1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
|align="center"|3 
| Daniel Ricciardo
|Red Bull-Renault
|70
| +1 krog
|19 
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|70
| +1 krog
|11
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|70
| +1 krog
|13
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|70
| +1 krog
|16
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
|align="center"|14 
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|70
| +1 krog
|20 
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
|align="center"|9 
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|69
| +2 kroga
|12
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
|align="center"|28 
| Will Stevens
|Marussia–Ferrari
|67
| +4 krogi 
|18
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
|align="center"|53
| Alexander Rossi
|Marussia–Ferrari
|67
| +4 krogi 
|17
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ret
|align="center"|55
| Carlos Sainz, Jr.
|Toro Rosso-Renault
|0
|Okvara
|PL
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| DSQ
|align="center"|19 
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|70
|Diskvalifikacija
|8
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015